Verfälschbarkeit steht für:

 Anfälligkeit für Verfälschung
 Verfälschbarkeit (psychologische Testtheorie)